63. Turniej Czterech Skoczni (TCS, niem. 63. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni przeprowadzona w sezonie 2014/2015 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 27 grudnia 2014, kiedy zostały rozegrane kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. 1 stycznia 2015 został przeprowadzony konkurs w Garmisch-Partenkirchen, natomiast 4 stycznia odbyły się zawody w Innsbrucku. Ostatni z konkursów odbył się 6 stycznia 2015 w Bischofshofen. Zwycięskiego tytułu bronił Austriak Thomas Diethart.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczy się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizują tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Zwyciężył reprezentant Austrii Stefan Kraft, tym samym przedłużając serię kolejnych zwycięstw dla Austrii w TCS począwszy od sezonu 2008/09. Austriak wygrał w tej imprezie po raz pierwszy w karierze. Na drugim miejscu uplasował się rodak Krafta, Michael Hayböck, zaś na trzecim miejscu sklasyfikowano Słoweńca Petera Prevca.

Skocznie 
Corocznie konkursy Turnieju Czterech Skoczni rozgrywane są na dwóch obiektach w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie - punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120 metrze, a obiektów w Bischofshofen i Ga-Pa - na 125 metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2014/2015 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed Turniejem Czterech Skoczni

Obawy o organizację turnieju 
Z uwagi na wysokie temperatury organizacja niemieckiej części turnieju była zagrożona, więc organizatorzy tych konkursów byli zmuszeni do wyprodukowania sztucznego śniegu. Kontrola przeprowadzona przez inspektorów FIS wykazała, że przynajmniej pierwsza część turnieju nie będzie zagrożona.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 

Przed rozpoczęciem 63. edycji TCS rozegrano 9 indywidualnych konkursów PŚ, w których najwięcej punktów zdobył Norweg Anders Fannemel, w związku z czym w inauguracyjnym konkursie w Oberstdorfie wystartował jako lider Pucharu Świata. Za nim o 2 punkty znajdował się Czech Roman Koudelka, który od początku sezonu wygrał najwięcej konkursów (3 – Klingenthal, Lillehammer, Engelberg). Do głównych faworytów do zwycięstwa w 63. TCS zaliczani byli oprócz nich Austriak Michael Hayböck, Niemiec Severin Freund oraz szwajcarski multimedalista olimpijski Simon Ammann.

Poniższa tabela przedstawia zawodników sklasyfikowanych w Pucharze Świata przed rozpoczęciem 63. Turnieju Czterech Skoczni.

Zasady 
Nieprzerwanie od sezonu 1996/1997 Turniej Czterech Skoczni rozgrywany jest według systemu KO. Zawodnicy, na podstawie miejsc uzyskanych w kwalifikacjach byli dobierani w pary, w taki sposób, że zwycięzca kwalifikacji startował z zawodnikiem, który zajął 50. miejsce, drugi zawodnik kwalifikacji z 49. zawodnikiem itd., aż do pary, w której znaleźli się zawodnicy z miejsc 26. i 25. Podczas konkursu, zawodnik, który uzyskał lepszą notę od rywala, bezpośrednio awansował do serii finałowej. Spośród przegranych, wyłonionych zostało pięciu tzw. lucky losers, którzy mimo przegranego pojedynku awansowali do drugiej serii dzięki wysokiej nocie punktowej. Podczas serii finałowej obowiązują takie same zasady, jak podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Dziesięciu najlepszych zawodników klasyfikacji Pucharu Świata miało zapewniony udział w konkursie głównym, w wyniku czego nie musieli startować w serii kwalifikacyjnej, np. w przypadku rezygnacji lidera PŚ (w kwalifikacjach konkursu, w których występuje) ze startu w kwalifikacjach bądź w przypadku zajęcia przez niego miejsca poza pierwszą pięćdziesiątką, zostanie on sklasyfikowany na ostatnim miejscu dającym kwalifikację (50.).

Jury 
Głównym dyrektorem konkursów w ramach 63. Turnieju Czterech Skoczni jest Walter Hofer, a jego asystentem – Miran Tepeš.

Oberstdorf

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Innsbruck

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Bischofshofen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Końcowa klasyfikacja 63. Turnieju Czterech Skoczni

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy wszystkich dwudziestu reprezentacji, które wzięły udział w 63. Turnieju Czterech Skoczni. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodników z poszczególnych państw, którzy przynajmniej raz zostali zgłoszeni do serii kwalifikacyjnej. W tabeli przedstawiono także wyniki zajmowane przez zawodników we wszystkich czterech konkursach.

Legenda:
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie;
 dsq – zawodnik zdyskwalifikowany w kwalifikacjach;
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji.

Klasyfikacje po zakończeniu turnieju 
Najwięcej punktów w czasie turnieju zgarnął Stefan Kraft (280), jednak to nie pozwoliło mu objąć prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co udało się jemu koledze z reprezentacji, Hayböckowi (256), z przewagą 72 punktów nad Kraftem i 105 nad Słoweńcem Peterem Prevcem, natomiast lider klasyfikacji przed rozpoczęciem 63. TCS Norweg Anders Fannemel w ciągu 4 konkursów zdobył tylko 94 „oczka” i spadł na piąte miejsce. Kamil Stoch, po przerwie spowodowanej kontuzją kostki, ze 118 punktami zdobytymi w trakcie turnieju znalazł się na 24. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turniej Czterech Skoczni
Turniej Czterech Skoczni
2014 w Niemczech
2015 w Niemczech
2015 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen